Jazbina (Črna na Koroškem), een plaats in de Sloveense gemeente Črna na Koroškem
 Jazbina (Šmarje pri Jelšah), een plaats in de Sloveense gemeente Šmarje pri Jelšah